

Personen 
 Dan Frost, een voormalig Deens wielrenner
 David Frost (journalist), Brits journalist
 David Frost (golfer), Zuid-Afrikaans golfer
 Darril Frost, Amerikaans herpetoloog
 Emma Frost, personage uit de strips van Marvel Comics 
 Jim True-Frost, een Amerikaans acteur
 John Dutton Frost, een Brits officier
 Kjetil Haraldstad (bijnaam Frost), drummer van de band Satyricon
 Mark Frost, een Amerikaans schrijver, regisseur en producent van televisieseries en films.
 Nick Frost, een Engels acteur
 Robert Frost, een Amerikaans dichter en toneelschrijver.
 Stuart Ward Frost, een Amerikaans entomoloog
 Frost (alias Kid Frost), een Amerikaanse rapper

Geografie 
 Frost (Minnesota), een plaats in de VS
 Frost (Texas), een plaats in de VS

Films 
 Frost (1997) van Fred Kelemen met Paul Blumberg en Anna Schmidt
 Jack Frost (1998), familiefilm van Troy Miller met Michael Keaton
 Frost (2004), horrorfilm van Dominik Alber met Marzio Frei
 Frost (2008) van Steve Clark met Jason Behr en Monet Mazur
 A Touch of Frost, een Britse politieserie

Andere 
 FrostWire, een peer-to-peer programma
 Frost*, een Britse rockgroep met onder meer Jem Godfrey
 Celtic Frost, een metalband uit Zwitserland